Sevel ist der Name folgender Ortschaften:
 Sevel (Dänemark), in der Kommune Holstebro, Dänemark

Sevel bezeichnet folgende Automobil- und Nutzfahrzeughersteller:
 Sevel Argentina
 Sevel Uruguay
 Società Europea Veicoli Leggeri Sevel (Sevel Sud)
 Société Européenne de Véhicules Légers (Sevel Nord)

Darüber hinaus wird der Name Sevel auch von folgenden Firmen verwendet:
 Sevel, ein im Jahre 1949 begründetes Unternehmen zur Herstellung von Eismaschinen und Vitrinen mit Hauptsitz im türkischen Izmir
 Sevel Engenharia, ein seit 1996 bestehender Energiekonzern aus Fortaleza, Ceará in Brasilien
 Sevel Veículos, ein seit 2012 bestehender Hyundai-Händler unter der Leitung der Samam-Gruppe mit Sitz in Aracaju, Sergipe, Brasilien

Bekannte Personen mit dem Namen Sevel:
 Dan Sevel, bekannter Golf-Sportler aus Südafrika